

Ausztria uralkodói

Ausztria elnökei

 
Ko~ztarsasagi
Köztársasági elnökök listái